Merrily We Roll Along (litt. en anglais « nous roulons gaiement ») peut faire référence à : 
 Merrily We Roll Along, pièce de théâtre  de George S. Kaufman et Moss Hart créée en 1934 ;
 Merrily We Roll Along, chanson de Charles Tobias, Murray Mencher et Eddie Cantor créée en 1935 et devenue le générique de la série de dessins animés Merrie Melodies produits par Warner Bros. ;
 Merrily We Roll Along, comédie musicale de Stephen Sondheim et George Furth, adaptée de la pièce de George S. Kaufman et créée en 1981 ;
 Merrily We Roll Along, film musical américain de Richard Linklater, adapté de la comédie musicale précédente et prévu pour 2022.

Divers
 Goodnight, Ladies, chanson folklorique ayant inspiré la chanson de 1935.